Алекса́ндр Варла́мов:
 Варламов, Александр Викторович (род. 1979) — российский и белорусский прыгун в воду.
 Варламов, Александр Владимирович (1904—1990) — советский композитор-джазмен.
 Варламов, Александр Егорович (1801—1848) — русский композитор, капельмейстер, певец и музыкальный критик.